Антоний — иеромонах Спасского ярославского монастыря.

Написал, по благословению митрополита Филиппа и по желанию великого князя Ивана III Васильевича, житие ярославских князей Фёдора и сыновей его Константина и Давида, мощи которых обретены в 1463 году. С некоторыми сокращениями житие это вошло в «Степенную книгу» и «Никоновскую летопись», а в полном виде — в макарьевские «Четьи-Минеи» (под 19 сентября).

В изложении Антоний следовал известным ему образцам агиографической литературы и, прежде всего, Пахомию Логофету. Благодаря рассказу об отношениях Фёдора к Орде, не встречающемуся в летописных сводах, житие Фёдора, составленное Антонием, имеет известную историческую цену. Можно думать, что оно имело в виду укрепление системы смирения перед татарами, имевшей в то время своих представителей и в боярстве, и в духовенстве.

Источники

Ссылки 
 Дмитриев Л. А. Житие Феодора Ярославского  // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI — первая половина XIV в. — , 1987. — С. 179—181.

Персоналии по алфавиту
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Религиозные деятели Ярославля
Писатели России по алфавиту
Древнерусские писатели XV века
Иеромонахи Русской православной церкви
Персоналии:Ярославская и Ростовская епархия
Агиографы